Paulo de Faria kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Paulo de Faria (ort), São Paulo, 
 Paulo de Faria (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar